Санта Карлота има више значења:

 Санта Карлота (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Карлота (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику